Knooppunt Leenderheide aan de A67 en A2
Leenderheide (Eindhoven) een buurt in Eindhoven en een deel van het natuurgebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux
De Leenderheide (natuurgebied), een heidegebied ten westen van Heeze.